Octopus kan syfta på:

 Octopus (djur) – ett släkte av åttaarmade bläckfiskar
 Octopus (musikalbum) – ett musikalbum av gruppen Gentle Giant
 Octopus – typ av sekundärt andrasteg i dykutrustning, se regulatorpaket
 Octopus (yacht) – en motoryacht